Osoby o tym nazwisku:
 Draga Dejanović – serbska aktorka, dziennikarka, nauczycielka i działaczka feministyczna
 Slavica Đukić Dejanović – serbska polityk, lekarz, parlamentarzystka i minister